Андрей Анато́льевич Кокотю́ха (род. 17 ноября 1970, Нежин) — современный украинский писатель-беллетрист и автор сценариев, журналист.

Биография 

Родился в городе Нежине, в семье сварщика и медсестры. Первое художественное произведение написал в возрасте 7 лет. До 12 лет читал и писал только сказки.

Мечтал стать библиотекарем. Работал сборщиком мебели, разнорабочим и каменщиком на стройке. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Т. Шевченко.

Первый рассказ был опубликован в 1987 году. В 1991 году написал уголовную повесть «Шлюбні ігрища жаб», которая получила в 1995 году награду издательства «Смолоскип». После выхода отдельной книгой в 1996 году повесть стала называться «романом», получила положительную оценку от родителей и друзей автора и широкую негативную огласку в прессе. Благодаря этой публикации, А. Кокотюха сразу стал одним из известных современных украинских писателей.

В 1993 году был одним из основателей Творческой ассоциации «500». Работая в издательстве «Смолоскип» упаковщиком книг, в период с 1994 по 1999 год организовал более ста «гастролей» молодых украинских писателей в семнадцати регионах Украины. Был их непосредственным участником. В 1998 году уволился из издательства в связи с переходом на другую работу, непосредственно связанную с журналистикой. Сотрудничество с издательством «Смолоскип» не прекращал до 1999 года. Затем издательство официально разорвало отношения с молодым писателем из-за публичного прочтения фельетона о современном состоянии украинской культуры, расценив его как «антиукраинский».

2006 года на конкурсе «Коронация слова» Гран-при и Вторую премию занимают совершенно разные рукописи, «Темная вода» и «Зоопарк или Дети до 16 лет». Автором обоих есть один человек — Андрей Кокотюха.

Пишет на русском и украинском языках. Как заявил Кокотюха на Форуме издателей во Львове-2014 он «русскоязычный писатель […] и пишет на двух языках», но с ошибками.

Исследователь украинской массовой литературы доктор филологических наук София Филоненко называет Кокотюху отцом «украинского готического детектива», хотя сам автор считает, что в его текстах присутствует скорее неоготика, напрямую связанная с актуальными общественными и социальными проблемами Украины, а обращение к готике и фольклору в целом совпадает с традициями древней украинской литературы.

Книги А. Кокотюхи выходили и продолжают выходить практически во всех украинских издательствах, которые издают современную литературу: «Смолоскип», «Кальвария», «Фолио», «Пирамида», «Нора-Друк», «Зеленый Пес». Он постоянно сотрудничает с наиболее популярными украинскими газетами, журналами и телеканалами.

Семья 
 жена Ирина
 сын Даниил
 является кумом (крёстным отцом дочери) Сергея Жадана

Издания

На украинском 

«Повстанческая трилогия», где основным героем выступает протагонист Червоный
 «Червоний» (Харьков: «КСД», 2012) ISBN 978-966-14-3875-9
 (переиздание) «Червоний» (Харьков: «КСД», 2017) ISBN 978-617-12-1475-0
 («Повстанська трилогія» #1) «Чорний ліс.» (Харьков: «КСД», 2015) ISBN 978-966-14-9261-4
 («Повстанська трилогія» #2) «Багряний рейд.» (Харьков: «КСД», 2016) ISBN 978-617-12-1459-0
 («Повстанська трилогія» #3) «Біла ніч» (Харьков: «КСД», 2017) ISBN 978-617-12-3721-6
 Серия издательства Фолио «TeenBookTo»
 «Подвійний капкан» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03-7842-1
 «Мисливці за привидами» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03- 7835-3
 «Колекція гадів» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03-7832-2
 Серия издательства Фолио «ретророман»
 «Адвокат iз Личаківської» (Харьков: «Фоліо», 2015) ISBN 978-966-037-114-9
 «Привид з Валової» (Харьков: «Фоліо», 2015) ISBN 978-966-037-165-1
 «Автомобіль з Пекарської» (Харьков: «Фоліо», 2015) ISBN 978-966-03-7352-5
 «Різник із Городоцької» (Харьков: «Фоліо», 2016) ISBN 978-966-03-7517-8
 «Коханка з площі Ринок» (Харьков: «Фоліо», 2016) ISBN 978-966-03-7622-9
 «Втікач із Бригідок» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03-7817-9
 «Офіцер із Стрийського парку» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03-7940-4
 «Київські бомби» (Харьков: «Фоліо», 2017) ISBN 978-966-03-7598-7
 Внесерийные романы
 «Шлюбні ігрища жаб» (Киев: «Смолоскип», 1999)
 «Повернення сентиментального гангстера» (Киев: «Зелений пес», 1999),
 «Нейтральна територія» (Львов: «Кальварія», 2001),
 «Мама, донька, бандюган» (Львов: «Піраміда», 2003),
 «Любити живих» (в соавторстве с Максимом Розумным) (Харьков: «Майдан», 2004),
 «Повзе змія» (Киев: «Нора-друк», 2005),
 «Шукачі скарбів»(Киев: «Нора-друк», 2005),
 «Юля» (автор-составитель) (Харьков: «Фоліо», 2006),
 «Темна вода» (Киев: «Нора-друк», 2006),
 «Зоопарк або Діти до 16 років» (Киев: «Зелений пес», 2006),
 «Легенда про безголового», (Киев: «Нора-друк», 2007)",
 «Юрій Луценко. Польовий командир», (Харьков: «Фоліо», 2007),
 «Живий звук» (Харьков: «Фоліо», 2008) ISBN 978-966-03-4491-4
 «Аномальна зона», (Киев: «Нора-друк», 2009).
 «Чужі скелети».(Киев, «Країна мрій», 2009 год, 304 стр.)
 «Таємниця козацького скарбу» (Киев: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2010) ISBN 978-617-585-002-2
 «Феномен доктора Хауса. Правда і вимисел у серіалі про геніального діагноста.» (Киев: «Країна Мрій», 2010) ISBN 978-617-5380123
 «Письменники про футбол» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2011) (в соавторстве)
 «Пророчиця» (Киев: «Країна Мрій», 2011) ISBN 978-617-538-036-9
 «Таємниця зміїної голови» (Київ: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2012) ISBN 978-617-585-038-1

 «Таємниця підводного човна» (Киев: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2013) ISBN 978-617-585-053-4
 «Таємне джерело» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2013) ISBN 978-966-14-5609-8
 «Подвійний капкан» (Країна мрій, серія " Улюблені книжки " , 2014)
 «Колекція гадів» (Країна мрій, серія " Улюблені книжки " , 2014)
 «Мисливці за привидами» (Країна мрій, серія " Улюблені книжки " , 2014)
 «Київські бомби» (Харьков: «Фоліо», 2014) ISBN 978-966-03-6707-4
 «Справа отамана Зелёного. Українські хроніки 1919 року.» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2014) ISBN 978-966-14-7632-4
 «Мій товариш Наливайко і п’яний Буратіно» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2014) ISBN 9789661471022
 «Осінній сезон смертей» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2014) ISBN 978-966-14-8447-3
 «Повний місяць» (Киев: «Нора-друк», 2014) ISBN 978-966-8659-38-6
 «Вогняна зима» (Харьков: «Клуб сімейного дозвілля», 2015) ISBN 978-966-14-9094-8
 «Покоління сміливих» (Харьков: «Vivat», 2016) ISBN 978-617-690-691-9
 «Гімназист і Чорна Рука» (Киев: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2016) ISBN 978-617-585-108-1
 «Гімназист і Вогняний змій» (Киев: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2018)
 «Останній контракт» (Тернополь: НК-Богдан, 2018)
 «Темні таємниці» (Харьков: «КСД», 2018)
 «Називай мене Мері»… (Киев, «Нора-Друк», 2018)

На русском 
На русском автор написал следующие произведения:
 «Ментовский город» (Харьков: «Фоліо», 2002),
 «Отработанный материал» (Харьков: «Фоліо», 2002),
 «Криминальная Украина» (Харьков: «Фоліо», 2003—2005),
 «Криминальная Украина-2» (Харьков: «Фоліо», 2003—2005),
 «Криминальная Украина-3» (Харьков: «Фоліо», 2003—2005),
 «Почему Украина не Россия» (автор-составитель) (Харьков: «Фоліо», 2004),
 «Тайны и загадки Украины» (Харьков: «Фоліо», 2005),
 «Резонансные дела МВД» (в соавторстве с Константином Стогнием), (Харьков: «Фолио», 2005),
 «Юля» (Харьков: "Фоліо, 2006)
 «Юля. Второе дыхание» (Харьков: «Фоліо», 2008)
 «Удар Скорпиона», (Харьков: «КСД», 2009),
 «Евгений Кушнарев: под прицелом», (Харьков: «Фоліо», 2009),
 «Леонид Черновецкий», (Харьков: «Фоліо», 2009),
 «Виталий Кличко», (Харьков: «Фоліо», 2009),
 «Иван Кожедуб», (Харьков: «Фоліо», 2010),
 «50 знаменитых загадок истории Украины» (в со-авторстве; Харьков: Фоліо, 2010);
 «Феномен доктора Хауса. Правда и вымысел в сериале о гениальном диагносте» (автор-составитель, Країна Мрій, 2010)
 «Двойная западня», (Харьков: «КСД», 2011),
 «Спасти Скифа», (Москва: «Вече», 2012),
 «Бои без правил», (Харьков: «КСД», 2012; серия «Лихих и опасные»)
 «Последнее сокровище империи», (Москва: «Вече», 2013),
 «Найти и уничтожить», (Харьков: «КСД», 2013),
 «История человечества. Россия», (Харьков: «Фоліо», 2013),
 «Червоный», (Харьков: «КСД», 2013),
 «Охота на маршала», (Харьков: «КСД», 2014),
 «Легенда о Безголовом», (Харьков: «КСД», 2016),
 «Чужие скелеты», (Харьков: «КСД», 2016),
 «Аномальная зона», (Харьков: «КСД», 2017),
 «Пророчество», (Харьков: «КСД», 2017)
 «Тройная защита. Бегство к смерти. Человек ниоткуда» (Харьков: «Фолио», 2017),
 «Тройная защита. Охота на демона. Одесский дуплет» (Харків: «Фоліо», 2017)

Детские книги 
 «Андрій Кокотюха про Луї Буссенара, Томаса Майна Ріда, Миколу Миклухо-Маклая, Рафаеля Сабатіні, Роберта Луїса Стівенсона»: [для молодшого та середнього шкільного віку] / А. Кокотюха; художник Н. Нименко. — Киев : Грані-Т, 2008. — 88 с. : илюстр.; 20 см. — (Життя видатних дітей). — 3000 экз. — ISBN 978-966-465-126-1
 «Полювання на Золотий кубок» (К.:Грані-Т, 2008, серия «Дивний детектив — 08»)
 «Страшні історії» (К.:Грані-Т, 2008, серия «Дивний детектив — 08»)
 «Мисливці за привидами» (К.:Грані-Т, 2008, серия «Дивний детектив — 08»)
 «Клуб Боягузів» (К.:Грані-Т, 2009, серия «Дивний детектив — 08»)
 «Колекція гадів» (К.:Грані-Т, 2009, серия «Дивний детектив — 08»

Сценарии 
Написал сценарии для нескольких документальных фильмов из цикла «Криминальные истории» (ICTV). «Чужие ошибки» (СТБ), «Стрингер» и «Одержимые» (1+1). Работал журналистом и сценаристом на проектах «Завтрак с 1+1», «Киевский регион», «Параллельный мир». Пишет сценарии для проекта «Судебные дела» (Film.ua). Всё это даёт автору право называть себя киносценаристом. Является автором сценария на экранизацию романа Василия Шкляра «Чёрный ворон».

В 2018 году существенно доработав и дополнив новыми героями одесские рассказы Валерия Смирнова написал сценарий сериала «Сувенир из Одессы».

Экранизация 
По одной из его журналистских публикаций на Киностудии им. А. Довженко в 1997 году был снят фильм под названием «Тупик» (режиссёр Григорий Кохан). Детективный роман «Легенда о Безголовом» экранизирован в 2008 году киногруппой «Film.ua» (название фильма «Тревожный отпуск адвоката Лариной», режиссёр Александр Стеколенко). Триллер «Ползёт змея» (режиссёр Максим Бернадский) экранизирован в 2009 году компанией « Fresh production UA». Во всех случаях Кокотюха — автор или соавтор сценариев.

10 марта 2016 года начались съёмки одноимённой экранизации романа Андрея Кокотюхи — «Червоный». Создан при финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Премьера ленты на Украине состоялась весной 2017 года.

Является приверженцем художественно-причудливо вымышленной («мифологически-развлекательной») составляющей произведений исторической тематики без соблюдения реконструктивного фактажа.

Награды и почётные знаки отличия 
 Диплом издательства «Смолоскип», 1996 г.;
 Диплом конкурса «Золотий Бабай», 1999 г.;
 Дипломы конкурса «Коронація слова», 2001, 2002 гг.;
 III премия конкурса «Коронація слова», 2003, 2004 г.;
 Премия журнала «Березіль», 2000 и 2003 гг.;
 Премия фестиваля «Відкрита ніч» за лучшую публикацию о фестивале, 2002 г.;
 Нагрудный знак «За образцовую службу во внутренних войсках МВД Украины», 2002 г;
 Нагрудный знак «Серебряный Георгий» за сценарий фильма «Тупик», 2003 г.
 Диплом ХІ Форума издателей во Львове «Лучший журналист, пишущий на книжную тему», 2004
 I и II премии конкурса «Коронація слова» — 2006 г., номинация «Романы»;
 Конкурс «Коронація слова», 2007, номинация «Киносценарии», III премия;
 Конкурс «Коронація слова», 2008, номинация «Киносценарии», диплом;
 Конкурс «Коронація слова», 2011, номинация «Романы», Специальная награда «Выбор издателей»;
 Конкурс «Коронація слова», 2012, номинация «Романы», Специальная награда «Лучшее историко-патриотическое произведение».
 Знак отличия «Золотой писатель Украины», 2012.

Примечания

Ссылки 
 Страница автора на АртВертепі
 Андрей Кокотюха: «Украинскую литературу я сравниваю с грибным лесом»
 Страница А. Кокотюхи на «Политическая Украина сегодня»
 «Партию регионов ждет судьба КПСС. Но значительно быстрее», интервью газете «Экспресс», 4.04.2013

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 ноября
Родившиеся в 1970 году
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Авторы исторических романов
Детские писатели Украины
Писатели Украины
Родившиеся в Нежине